Op de Open Franse Tenniskampioenschappen Roland Garros 2009 speelden de mannen in het enkelspel van 24 mei tot en met 7 juni. Roger Federer won het toernooi van de Zweed Robin Söderling (die voordien titelverdediger Rafael Nadal uitschakelde) in drie sets: 6-1, 7-6 en 6-4.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2009